Jan Bobnarič, slovenski hokejist, * 14. december 1987, Ljubljana.

Bobnarič je člansko kariero začel pri klubu HK Tivoli v sezoni 2003/04, od sezone 2005/06 do upokojitve v sezoni 2010/11 je igral za HK Slavija v slovenski ligi. 

Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na po enem Svetovnem prvenstvu U18 in Svetovnem mladinskem prvenstvu.

Pregled kariere

|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
| 16
| 0
| 1
| 1
|
| 39
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| HK Tivoli
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 14
| 2
| 2
| 4
|
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HD HS Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 04/05
|
| 15
| 2
| 0
| 2
|
| 20
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 25
|-
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 17
| 0
| 1
| 1
|
| 75
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 05
|
| 5
| 2
| 0
| 2
| +1
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK Slavija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija 2
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 11
| 3
| 2
| 5
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=3|HK Slavija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Slovenska ml. liga
| 06/07
|
| 15
| 3
| 2
| 5
|
| 61
|
| 6
| 3
| 2
| 5
|
| 22
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 12
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +2
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 12
| 0
| 1
| 1
|
| 12
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 25
| 3
| 9
| 12
|
| 58
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| HK Slavija
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 21
| 5
| 4
| 9
|
| 96
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| HK Slavija
| Slohokej liga
| 10/11
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 10
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |181
| bgcolor="#7FFF00" |22
| bgcolor="#7FFF00" |24
| bgcolor="#7FFF00" |46
| bgcolor="#7FFF00" |+3
| bgcolor="#7FFF00" |458
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |25
| bgcolor="#7FFF00" |3
| bgcolor="#7FFF00" |2
| bgcolor="#7FFF00" |5
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |65
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Tivoli
Hokejisti HD HS Olimpija
Hokejisti HK Slavija
Ljubljanski športniki